Municipio de Haven puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Haven (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Foster.
 Municipio de Haven (condado de Reno, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Reno.
 Municipio de Haven (condado de Sherburne, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Sherburne.